Coppa Italia 1991-1992 – edizione del torneo di calcio italiano maschile
 Coppa Italia 1991-1992 – turni preliminari dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1991-1992 – fase finale dell'edizione del torneo di calcio italiano
 Coppa Italia 1991-1992  – edizione del torneo di calcio italiano femminile
 Coppa Italia 1991-1992 – edizione del torneo di pallavolo maschile italiano